|-
| 170901 - || || 10 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170902 - || || 11 de novembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170903 - || || 18 de novembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170904 - || || 8 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170905 - || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170906 - || || 9 de desembre de 2004 || Nogales || Tenagra II
|-
| 170907 - || || 10 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170908 - || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170909 - || || 12 de desembre de 2004 || Jarnac || Jarnac
|-
| 170910 - || || 9 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170911 - || || 11 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170912 - || || 11 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170913 - || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170914 - || || 9 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170915 - || || 14 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170916 - || || 15 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170917 - || || 11 de desembre de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 170918 - || || 13 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170919 - || || 15 de desembre de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 170920 - || || 15 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170921 - || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170922 - || || 16 de desembre de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170923 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 170924 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 170925 - || || 18 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 170926 - || || 19 de desembre de 2004 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 170927 - || || 5 de gener de 2005 || Vicques || M. Ory
|-
| 170928 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170929 - || || 6 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170930 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170931 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170932 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170933 - || || 6 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170934 - || || 7 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170935 - || || 7 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170936 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170937 - || || 11 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170938 - || || 13 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170939 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170940 - || || 15 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170941 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170942 - || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170943 - || || 13 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170944 - || || 15 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170945 - || || 13 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170946 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170947 - || || 16 de gener de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170948 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170949 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170950 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170951 - || || 16 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170952 - || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170953 - || || 17 de gener de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170954 - || || 16 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170955 - || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170956 - || || 17 de gener de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170957 - || || 17 de gener de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170958 - || || 31 de gener de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 170959 - || || 16 de gener de 2005 || Mauna Kea || C. Veillet
|-
| 170960 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170961 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170962 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170963 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170964 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 170965 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170966 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170967 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170968 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170969 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170970 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170971 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170972 - || || 1 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170973 - || || 4 de febrer de 2005 || Altschwendt || Altschwendt
|-
| 170974 - || || 4 de febrer de 2005 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 170975 - || || 1 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170976 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170977 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170978 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170979 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170980 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170981 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170982 - || || 2 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170983 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170984 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170985 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170986 - || || 2 de febrer de 2005 || Catalina || CSS
|-
| 170987 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170988 - || || 3 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170989 - || || 9 de febrer de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170990 - || || 9 de febrer de 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 170991 - || || 9 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170992 - || || 2 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170993 - || || 9 de febrer de 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 170994 - || || 1 de febrer de 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 170995 - || || 3 de març de 2005 || Jarnac || Jarnac
|-
| 170996 - || || 1 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 170997 - || || 1 de març de 2005 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 170998 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 170999 - || || 2 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 171000 - || || 3 de març de 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
|}

0